In 1995 werd het 55ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 30 april tot 18 december. Cori-Sabbá werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven. Indien er dan nog geen winnaar was ging de club met het beste resultaat in de competitie door. De toernooiwinnaar krijgt één bonuspunt in de finaleronde.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven. Indien er dan nog geen winnaar was ging de club met het beste resultaat in de competitie door. De toernooiwinnaar krijgt één bonuspunt in de finaleronde.

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven. Indien er dan nog geen winnaar was ging de club met het beste resultaat in de competitie door. De toernooiwinnaar krijgt één bonuspunt in de finaleronde.

Vierde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven. Indien er dan nog geen winnaar was ging de club met het beste resultaat in de competitie door. De toernooiwinnaar krijgt één bonuspunt in de finaleronde.

Finaleronde

Groepsfase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui